Chicopee ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chicopee (Georgia)
 Chicopee (Kansas)
 Chicopee (Maine)
 Chicopee (Massachusetts)
 Chicopee (Missouri)
 Chicopee Falls (Massachusetts)

Schiffe:
 USS Chicopee (1863)
 USS Chicopee (AO-34)